The Butterfly Man – film del 1920 diretto da Louis J. Gasnier e Ida May Park
The Butterfly Man – cortometraggio del 1925 diretto da Lewis Seiler
The Butterfly Man – cortometraggio del 1996 diretto da Barry Ackroyd
The Butterfly Man – cortometraggio del 2012 diretto da Pablo Moline